Зечевић је српско и црногорско презиме. Може се односити на:
 Берко Зечевић (рођ. 1949), српски инжењер
 Влада Зечевић (1903—1970), српски православни свештеник и југословенски политичар
 Дејан Зечевић (1972), српски филмски и телевизијски редитељ
 Дренка Шећеров-Зечевић (1933), српски љекар
 Ксенија Зечевић (1956—2006), српска пијанисткиња
 Милутин Зечевић (1910—1941), српски лекар
 Миодраг Зечевић (1930—2015), југословенски и српски друштвено-политички радник
 Станко Зечевић (рођ. 1954), црногорски сликар

Референце 

Српска презимена
Црногорска презимена